Solenta Aviation — южноафриканская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Лансерия (ЮАР), работающая на рынке чартерных пассажирских перевозок местного значения.

Портом приписки авиакомпании является Аэропорт Лансерия.



Флот 
По состоянию на апрель 2010 года воздушный флот авиакомпании Solenta Aviation составляли следующие самолёты:

 1 ATR 42-300
 2 ATR 42-300F — работают по договору с DHL Express
 1 ATR 42-320 — в лизинге в авиакомпании Pelican Air Services
 1 ATR 42-320F — работает по договору с DHL Express
 1 ATR 72

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Sloventa Aviation
 Воздушный флот авиакомпании Solenta Aviation

Авиакомпании ЮАР